Эйлат:

 Эйлат — город на юге Израиля, на берегу Эйлатского залива (Акабского залива) Красного моря.
 «Эйлат» — самый южный аэропорт в Израиле, расположенный в городе Эйлат.
 Эйлатский порт — единственный морской порт в Эйлате, Израиль.
 Эйлат, Элияху (1903—1990) — израильский дипломат и востоковед, первый посол Израиля в США.

Корабли
 USCGC Northland (WPG-49) — куттер береговой охраны США, переименованный в дальнейшем в «Мединат ха-йехудим» и носивший в ВМС Израиля названия «Эйлат» (1948—1955) и «Мацпен».
 Эйлат (эсминец) — британский эсминец, носивший в ВМС Израиля название «Эйлат» (1956−1967).
 Эйлат (ракетный катер) — ракетный катер ВМС Израиля типа «Саар 2» (1968−1991).
 Эйлат (корвет) — ракетный корвет ВМС Израиля типа «Саар 5» (с 1994).